Капустин Семён Яковлевич (1828—1891) — русский экономист, публицист.

Биография 
Родился в семье начальника отделения Главного управления Западной Сибири Якова Семёновича Капустина, знакомого Ф. М. Достоевского по Омску, который послужил прототипом чиновника И. И. Гвоздикова в «Записках из Мертвого дома».

Семён Яковлевич Капустин обучался в Тобольской гимназии, затем кандидатом юридических наук окончил курс в Казанском университете (1852). Начал службу в Омске при Главном управлении Западной Сибирью; уже 4 декабря 1852 года Капустин стал коллежским секретарём, а 3 февраля 1853 года назначен помощником столоначальника во II отделении Главного управления Западной Сибири.

В 1864 году он приехал в Санкт-Петербург и был назначен комиссаром по народным делам в Царство Польское. В следующем году по состоянию здоровья вышел в отставку. Состоял в тайной революционной организации «Земля и воля». Дочь Ф. А. Юрковского, известная актриса МХАТ М. Ф. Андреева вспоминала, что родители решили в квартиру пустить жильца; «Им оказался Семен Яковлевич Капустин, совершенно необыкновенный человек, имевший огромное влияние на нас, детей, бывший верным другом отца и матери, и пламенным поклонником последней до конца своих дней».

Некоторое время он служил по ведомству государственного контроля и по министерству юстиции; в 1868 году был переведён в министерство внутренних дел и в 1869 году назначен редактором внутреннего отдела в «Правительственном Вестнике»; это место он занимал до 1883 года, когда болезнь заставила его покинуть всякую службу.

Скончался С. Я. Капустин  года в Петербурге. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.

Публикации 
С 1869 года по 1883 года Капустин заведовал внутренним отделом «Правительственного вестника». Его публицистическая деятельность была в основном посвящена экономическим вопросам народного быта.

Библиография 
 Древнее русское поручительство. — Казань: И. Дубровин, 1855. — 62 с.
 Формы землевладения у русского народа в зависимости от природы, климата и этнографических особенностей — СПб.: Тип. Т-ва «Общественная польза», 1877. — 99 с.
 Голос к земству. — [Москва]: тип. Е. И. Погодиной, 1880. — 75 с.
 Что такое поземельная община. — СПб.: тип. И. Вощинского, 1882. — 20 с.
 К вопросу о русской народной музыке. — СПб.: тип. М-ва вн. дел, [1882]. — 14 с.
 Русский народный стих и русская народная музыка. — СПб.: тип. М-ва вн. дел, [1882]. — 32 с.
 О методе разработки вопроса о потреблении вина в России: Докл. Отд-нию статистики Рус. геогр. об-ва. — СПб.: тип. М-ва вн. дел, 1885. — 23 с.
 О приёмах обсуждения экономических вопросов // «Труды Вольно-экономического общества». — 1886. — № 3
 Деревенские устои и их подрыв // «Наблюдатель»
 Бытовая сторона в новой драме гр. Л. Толстого // «Наблюдатель»
 Подсечное хозяйство на севере России // «Правительственный вестник»
 Новые данные для освещения старых вопросов // «Русская мысль».
Кроме того, в 1867 году в журнале «Женский вестник» была напечатана его статья о романе «Преступление и наказание».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Капустин, Семен Яковлевич

Выпускники Тобольской гимназии
Экономисты Российской империи
Публицисты Российской империи
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище